

Toponymie

 Kobylnica est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Kobylnica est un village dans la voïvodie de Mazovie.
 Kobylnica est un village dans la voïvodie de Poméranie.
 Kobylnica est une gmina rurale dans la voïvodie de Poméranie, son siège est Kobylnica.